La Dinastía IX o Novena Dinastía de Egipto, Heracleopolitana, surge c. 2160 a.C. y transcurre hasta c. 2050 a. C.; pertenece al denominado primer periodo intermedio de Egipto.

Historia 
En esta época Egipto estaba políticamente dividido y gobernado, nominalmente, por los débiles monarcas menfitas que pertenecían a la dinastía VIII, enfrentados a varios mandatarios locales. Además, el país sufría periódicas incursiones de tribus asiáticas vecinas, aprovechando la situación caótica reinante. Actoes, dio un golpe de Estado, y se proclamó faraón en la vecina Henen-Nesut (Heracleópolis Magna), marcando el comienzo de la dinastía IX, aunque inicialmente su autoridad solo fue reconocida en las regiones más próximas. 

Según Julio Africano: esta dinastía tiene su capital en Heracleópolis y es fundada por Actoes que se comportó más cruelmente que los reyes predecesores, provocando el lamento de todo Egipto. Posteriormente cayó presa de la locura y lo mató un cocodrilo. Eusebio de Cesarea comentó que este rey Octois asoló a todo Egipto con espantosas calamidades.

Se han identificado los nombres de algunos gobernantes de esta dinastía, aunque las fechas y duración de sus mandatos son inciertos. La influencia de estos dignatarios se ejerció solo en el Bajo Egipto, debiendo contemporizar con los gobernantes surgidos en el Alto Egipto: la dinastía XI. 

 Las dinastías VII, VIII, IX, X y la época inicial de la dinastía XI se agrupan bajo del título de primer periodo intermedio de Egipto.

La dinastía IX en las Listas Reales 
La información de la dinastía IX, preservada en las Listas Reales egipcias, es escasa y contradictoria.
 La Lista Real de Abidos y la Lista Real de Saqqara no la menciona.
 El Canon Real de Turín está gravemente dañado en la parte correspondiente a este periodo y solo se conservan fragmentos de nueve reyes.
 Manetón, según el epítome de Sexto Julio Africano, comentó: "...diecinueve reyes de Heracleópolis que gobernaron 409 años".
 Eusebio de Cesarea escribe lacónicamente: "la dinastía IX consistió en cuatro soberanos de Heracleópolis, que reinaron cien años".

La mayoría de egiptólogos e historiadores, con los escasos testimonios de esta época, estiman que debió durar solo unos cincuenta años.

La dinastía IX según el Canon Real de Turín

Titulatura de los Soberanos de la dinastía IX 
Las únicas fuentes disponibles son varios fragmentos del Canon Real de Turín (4.18 a 4.26) y algunos datos arqueológicos.

Cronología

Referencias 

Referencias digitales
 (en inglés) http://www.digitalegypt.ucl.ac.uk//Welcome.html
 (en inglés) http://www.ancient-egypt.org/index.html
 (en inglés) http://www.narmer.pl/indexen.htm
 (en inglés) http://www.phouka.com/pharaoh/pharaoh/pharaohs.html
 (en alemán) http://www.eglyphica.de/egpharaonen
 (en francés) https://web.archive.org/web/20090618165908/http://2terres.hautesavoie.net/cegypte/texte/chronolo.htm

Bibliografía 
 Padró, Josep: Historia del Egipto faraónico (capítulo 8: El final del Imperio Antiguo y el Primer Período Intermedio), Alianza Editorial, 2006, ISBN 84-206-8190-3
 Encyclopædia Britannica (15ª edición), Chicago, 1983, ISBN 0-85229-400-X

Enlaces externos 

 Genealogía, Reyes y Reinos: Dinastía IX de Egipto

0
Dinastia 09